Fontana puede referirse a:

 botánica:
 fontana, uno de los nombres vulgares de la planta rumex acetosa;
 geografía:
 Fontana, ciudad de California, Estados Unidos;
 Fontana, ciudad de la Provincia del Chaco, Argentina;
 Fontana, localidad de Malta;
 Fontana, estación del Metro de Barcelona;
 personas:
 Berto Fontana (1925–2017), actor y director de teatro uruguayo;
 Giovanni Fontana, (ca. 1395 – ca. 1455), médico e ingeniero italiano del ;
 Cacho Fontana (1932–2022), locutor argentino, nacido como Norberto Palese;
 Carlo Fontana, arquitecto italiano de comienzos del ;
 Domenico Fontana, arquitecto italiano de finales del ;
 José María Fontana Tarrats, político, escritor y sindicalista español;
 José de Anchieta Fontana, futbolista brasileño;
 Josep Fontana i Lázaro (1931–2018),  historiador español;
 Lucio Fontana, pintor y escultor ítalo argentino del ;
 Norberto Fontana, piloto argentino de automovilismo de velocidad;
Agustín Fontana, futbolista argentino;